Saint-Jacques (en castellano: "Santiago", "San Diego", "San Jaime") puede referirse a lugares diversos en países francófonos:

Saint-Jacques, parroquia situada en Nuevo Brunswick;
 Saint-Jacques, municipio de Lanaudière en Quebec;
 Saint-Jacques-le-Mineur, municipio del Valle del Alto San Lorenzo en Quebec;

Saint-Jacques, comuna situada en Alpes de Alta Provenza;
 Saint-Jacques, estación del metro parisino.